Il tabellone singolare maschile del Wellington Challenger 1995, torneo di tennis che fa parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1995, è stato vinto dal neozelandese Brett Steven (tds n. 1). In finale ha sconfitto il ceco Martin Damm (tds n. 2) con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie

   Brett Steven (campione)
  Martin Damm (finale)
  Stefano Pescosolido (secondo turno)
  David Prinosil (primo turno)

  Steve Bryan (primo turno)
  Robbie Weiss (semifinali)
  Leander Paes (primo turno)
  Tommy Ho (quarti di finale)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Christian Vinck (secondo turno)
  Björn Jacob (primo turno)
  James Sekulov (primo turno)
  Adam Malik (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Steven Downs (quarti di finale)
  James Greenhalgh (secondo turno)
  Mark Nielsen (primo turno)
  Scott Clark (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Wellington Challenger 1995